Batalla de Deir ez-Zor, ofensiva de Deir ez-Zor o campaña de Deir ez-Zor puede referirse a los siguientes artículos:
 Campaña de Deir ez-Zor, durante la Guerra Civil Siria.
 Asedio de Deir ez-Zor, durante la Guerra Civil Siria.
 Liberación de Deir ez-Zor